El 40º Campeonato mundial femenino de ajedrez se desarrolló entre febrero y marzo del año 2017 en Teherán. Esta edición proclamó como campeona del mundo a la ajedrecista Tan Zhongyi.

Participantes

Boicot 
Ante la decisión de la FIDE de organizar el Campeonato Mundial en Irán, muchas de las participantes originales decidieron abstenerse de jugar en protesta contra el código de vestimenta, el cual obligaba a todas las mujeres a competir utilizando Hiyab. Entre las jugadoras protestantes se encontraban Nazí Paikidze y Mariya Muzychuk.

Lista final 
Lista de las participantes ordenadas según su ELO de febrero del 2017.

 Cristina-Adela Foișor falleció el 21 de enero de 2017. Como los enfrentamiento ya habían sido anunciados, no tuvo reemplazo.

Resultados

Final

Llaves

Referencias 

Campeonatos mundiales de ajedrez
Campeonatos mundiales femeninos de ajedrez
Competiciones de ajedrez